Wegenverkeerswet 1935
 Wegenverkeerswet 1994